Kummer kan som auktorsförkortning betyda:

 Ferdinand Kummer
 Paul Kummer

Robotskapade auktorsförkortningar